Faà di Bruno ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Faà di Bruno (1911–1981), italienischer Schauspieler 
 Emilio Faà di Bruno (1820–1866), italienischer Marineoffizier
 Francesco Faà di Bruno (1825–1888), italienischer Mathematiker, Erfinder, Erzieher, Komponist, Priester und Seliger
 Giuseppe Faà di Bruno (1815–1889), italienischer römisch-katholischer Priester und Generalrektor der Pallottiner

Faà di Bruno bezeichnet:

 R.Smg. Comandante Faà di Bruno, ein italienisches U-Boot der Marcello-Klasse (1940 versenkt)